Morgan Jones (1830–1894) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Morgan Jones (1879–1951) – amerykański aktor
 Morgan Jones (1885–1939) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin
 Morgan Jones (1928–2012) – amerykański aktor
 Morgan Jones (ur. 1968) – brytyjski narciarz alpejski, olimpijczyk z 1988
 Morgan Jones – fikcyjna postać grana przez Lenniego Jamesa w amerykańskich serialach Żywe trupy i Fear the Walking Dead